David Cutler ist der Name folgender Personen:

* David Cutler (Ökonom) (* 1965), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 David N. Cutler (* 1942), US-amerikanischer Softwareentwickler